Kienberg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Kienberg, Solothurn, ort och kommun,

Tjeckien 

 Loučovice (ort i Tjeckien, lat 48,62, long 14,25), Södra Böhmen,

Tyskland 

 Kienberg, Bayern – kommun, Bayern, Oberbayern, 
 Kienberg, Nauen – ort, tidigare kommun, Nauen, Brandenburg

Robotskapade Tjeckienförgreningar